

Biografia 
Nielsen iniziò a produrre musica all'età di 12 anni, utilizzando un software molto semplice che non gli permetteva di realizzare quello che aveva in mente. L'incontro con Propellerheads Reason, presentatogli da un cugino, segnò una svolta per il giovane produttore. Nielsen  suo amico Mikkel Havmand iniziarono così a produrre musica e furono conosciuti rapidamente grazie al loro stile unico; fondarono un gruppo chiamato Mikkas.

Il duo si sciolse, e Nielsen iniziò a farsi chiamare con il nome del suo stesso gruppo. Riuscì a lavorare per molti produttori di talento di tutto il mondo come Megara vs Dj Lee, Sebastian Brandt, Bobina e Pulsedriver.

Nel 2006 decise di collaborare con l'amico Nicholas Soebye. Questo fu l'inizio di "Backslash vs Mikkas". Con questa collaborazione Nielsen cominciò a fare un tipo di musica più commerciale. Backslash vs Mikkas diventò un nome molto noto sulla scena dance commerciale e attirando molta attenzione. La collaborazione terminò nei primi mesi del 2010.

Mikkas decise di tornare alle sue radici, con la musica lo ha reso famoso a inizio carriera.

Discografia

Tracce pubblicate 
In Absentia
A Beautiful World
Want You Back (vs. Backslash)
Mikkas (vs. Backslash)
Energy (Cavé & Prey – Megara vs. Dj Lee Remix)

Remixes pubblicati 
Partytrooperz – Tie On Your Head (Mikkas Remix)
Darren Bailie & Chico Del Mar – When I Saw You (Mikkas Remix)
Tube Tonic – Try (Mikkas Remix)
Pakka – Freedom (Backslash vs. Mikkas Remix)
Bobina – Time & Tide (Mikkas Remix)
Sebastian Brandt – Technology (Mikkas Remix)
Megara vs. Dj Lee – I Want You (Mikkas' 8 AM Remix)
Megara vs. Dj Lee – I Want You (Mikkas Remix)
Van Der Karsten – Human Nature (Cavé & Prey Remix)
Van Der Karsten – Human Nature (Backslash vs. Mikkas Remix)
Pulsedriver – Koma (Backslash vs. Mikkas Remix)
Superflash – Maybe (Backslash vs. Mikkas Remix)
Commercial Club Crew – La Isla Bonita (Backslash vs. Mikkas Remix)
Klischee – Losing Myself (Backslash vs. Mikkas Remix)
Van Der Karsten – Beat The Drums (Backslash vs. Mikkas Remix)
Ka.Ida – Ticket 2 Heaven (Backslash vs. Mikkas Remix)
Chemistry – We Are One (Backslash vs. Mikkas Remix)
Topmodelz – When You're Looking Like That (Backslash vs. Mikkas Remix)
Megara vs. Dj Lee – The Goddess (Backslash vs. Mikkas Remix)
Megara vs. Dj Lee – For A Moment (Backslash vs. Mikkas Remix)
Emma Hewitt - Rewind (Mikkas Remix)

Tracce inedite 
Entchanted Music (vs. Backslash)
Output (vs. Backslash)
Storms (Tornado)
Full Effect
2B1
The Touch
K.L.I.M.A.X.
Still Alive
World Of Mikkas
Extreme
Seventh Sunrise
There Were Times (Featuring Ida)
Breaking The Silence
X.L.R.8.
Beyond Imagination
Infinity
Hopes & Dreams
Disbeliever
One Moment
Into You (Original Mix) (vs. Chemistry)
Into You (Mikkas Remix) (vs. Chemistry)
Syndrome

Remixes inediti 
Faithless – Insomnia (Mikkas Bootleg)
Michael Jackson – They Don't Care About Us (Mikkas Bootleg)
Svenstrup & Vendelboe – Feel The Rush (Cavé & Prey Remix)
Dario G – Dream 2 Me (Backslash vs. Mikkas Remix)
ATB – Desperate Religion (Mikkas Remix)
Nik & Jay – Strip (Tornado Bootleg)
B-Bass vs. Dj MDS – Tonight (Mikkas Remix)
Dj Avocado – Are U Ready (Mikkas Remix)
Cyperstello – Take Off (Mikkas Remix)
Dj Splash – My First Love (Mikkas Remix)
Porter Robinson - Unison (Mikkas Remix)

Note

Collegamenti esterni